Bauser ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bauser (1880–1948), deutscher Lehrer, Reichstagsabgeordneter (VRP) und Abgeordneter der CDU im Landtag von Württemberg-Baden
 Elisabeth Bauser (1934–1996), deutsche Physikerin und Kristallforscherin
 Heinrich Bauser (1858–1942), Bildhauer und Sohn des Bürgermeisters
 Johann Bauser (1827–1899), deutscher Bankkassier und Bürgermeister von Titisee-Neustadt
 Jörg Bauser (* 1928), deutscher Zivilrichter

Siehe auch:
 Bowser